Overpowered – singel Róisín Murphy
 Overpowered – album Róisín Murphy